У́лица Два́дцать Второ́го Января́ — название улиц в различных населённых пунктах Украины, в честь Дня соборности Украины, который отмечают 22 января.

Украина 
 Улица 22 Января — улица в Бибрке Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Бродах Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Дрогобыче Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Жмеринке Винницкой области.
 Улица 22 Января — улица в Ивано-Франковске.
 Улица 22 Января — улица в Криховцах Ивано-Франковской области.
 Улица 22 Января — улица в Подгородцах Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Сосновке Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Стрыю Львовской области.
 Улица 22 Января — улица в Теребовле Тернопольской области.

Россия 
 Улица 22 Января — улица в Черняховске.

 1-22